La Silla Vacía es una novela de Jeffery Deaver publicada el 2000. Es la tercera en la serie del personaje Lincoln Rhyme, un criminalista forense tetrapléjico.

Novelas de suspenso
Novelas policíacas
Novelas de 2000

Argumento
Lincoln Rhyme se encuentra en Carolina del Norte con su asistente Thom y su compañera y compañera Amelia Sachs para recibir una cirugía experimental de columna, que puede mejorar o empeorar aún más su discapacidad cuadripléjica C4. Mientras allí, se les acerca un alguacil de la policía local, Jim Bell, primo del colega de Rhyme en la policía de Nueva York, Roland Bell, y se les pide que ayuden en un caso local de secuestro y posible violación. Creen que el secuestrador es un niño huérfano 'Garret', que se cree que está involucrado en una serie de asesinatos y agresiones. Uno de estos consiste en lanzar un nido de avispas a una mujer que sufre un ataque cardíaco después de 137 picaduras y muere. Garret es apodado localmente 'El niño insecto', debido a su increíble amor por los insectos. Al comienzo de la novela, una enfermera, Lydia, es secuestrada por Garret cuando visita el lugar donde fue secuestrada la primera víctima: 'Mary-Beth'. Un agente de policía es asesinado por un nido de avispas escondido mientras busca el escondite de Garret.
Lincoln acepta a regañadientes ayudar, y él y Sachs rastrean a Garret a partir de la evidencia que se encuentra en las escenas. Mientras tanto, seguimos a Garret y Lydia mientras la lleva de vuelta a su escondite principal. Después de que Rhyme burla astutamente a Garret, lo arrestan y a Sachs se le permite interrogarlo para averiguar dónde está escondida Mary-Beth. Garret le dice que era "El hombre del mono de color canela" y Sachs le cree, sin embargo, nada del resto del departamento de policía lo hace. Ella posteriormente lo saca de la cárcel.
El resto de la policía, incluyendo a Rhyme, están tratando de localizarla, y cuando se acercan, Sachs dispara accidentalmente a uno de los oficiales, matandolo. Ella está angustiada y ahora está siendo perseguida por asesinato. Finalmente, llegan a la casa de seguridad de Garret, donde él revela que estaba mintiendo sobre el hombre del mono de color canela, pero nunca tuvo la intención de lastimar a Mary-Beth. Una vez que llega un pequeño grupo de policías, junto con Thom y Rhyme, son atacados por un grupo de locos locales que intentan obtener la recompensa de $ 2000 que la madre de Mary-Beth ha aportado. Disparan a varios oficiales. Dentro de la choza se revela que Thom ha sido baleado.
De vuelta en la ciudad, Sachs y Garret están en la cárcel y Thom está en el hospital. Rhyme es curioso y piensa que las cosas no encajan correctamente, y finalmente confiesa a Bell que cree que los asesinatos en la ciudad son responsables ante un empresario local que fabrica un pesticida ilegal. Todos los que hacían preguntas sobre por qué se estaban enfermando, fueron asesinados. Se reveló que numerosos diputados en el departamento están 'en' en el esquema, e incluso han ayudado a matar a algunos de los ciudadanos. Rhyme también dice que él cree que el hombre de negocios asesinó a la familia de Garret y que se enmarcó un accidente automovilístico, porque se negaron a vender la tierra alrededor de su casa para que el hombre de negocios pudiera transportar los pesticidas por el río. En este punto, Bell revela que está involucrado, e intenta asesinar a Rhyme con una muestra del pesticida dañino que han estado analizando. Lucy, la diputada que ayudó a disparar las armas antes, está escuchando y entran y frenan a Bell, que se siente frustrado al ver que Rhyme lo ha engañado y que la muestra del pesticida era simplemente "tontería". El es arrestado.
Garret está en libertad, Mary-Beth ha retirado los cargos, ya que Garret estaba actuando para defenderla. Ella desentierra los restos de su familia, y le gana un lugar en la lista de personas que son un riesgo para el negocio. Sachs sigue en la cárcel y está aceptando una declaración de culpabilidad a cambio de una sentencia reducida de 5 años de prisión. Ella está a punto de ser sentenciada cuando Rhyme irrumpe con evidencia de que el agente al que disparó estaba cometiendo los asesinatos, lo que permitió que Sachs fuera liberada por el hecho de que su víctima era un delincuente involucrado en la persecución de un oficial y, por lo tanto, legalmente cometió su crimen como autodefensa. Más tarde, Rhyme está en el hospital, Thom vivirá y Rhyme se someterá a la cirugía de columna vertebral que pospuso mientras buscaba a Mary-Beth. Lydia, la enfermera que había sido secuestrada anteriormente, lo sigue aparentemente para darle las gracias y desearle suerte. Mientras él está bajo anestesia, ella le revela que ella era la amante del sheriff, y había estado informando que en la ciudad había desarrollado cáncer debido a la intoxicación por pesticidas para que esas personas pudieran ser silenciadas. Mientras él está tratando de combatir los efectos de la anestesia, ella siniestramente le dice que "los accidentes ocurren en la cirugía espinal". Afortunadamente, Sachs se da cuenta de que Lydia ingresó en una sala de cirugía cerrada y recuerda que no es una enfermera de neurocirugía, sino una enfermera de oncología, y se da cuenta de lo que va a pasar.
La novela termina con Rhyme, Sachs, Lucy, Thom y Garret en el cementerio local. Están enterrando los restos de la familia de Garret. Se insinúa que Lucy será la madre adoptiva de Garret. Rhyme no se sometió a la cirugía y ahora está de vuelta en el respirador, luego de sufrir un shock cuando Lydia intentó detener el flujo de oxígeno, lo que requerirá otro año para recuperar su estado físico original hasta que esté en condiciones de volver a operarse.